Ciglia – peli presenti sulle palpebre
 Ciglia – organi microscopici della cellula
 Ciglia – peli disposti su una linea che ornano qualche parte di una pianta
 Ciglia – elemento stradale chiamato anche "banchina"

Pagine correlate 

 Cilia